Purk. kan som auktorsförkortning betyda:

 Emanuel von Purkyně
 Emanuel Ritter von Purkyně

Robotskapade auktorsförkortningar